McKennon pode se referir a:
Dallas McKennon
22587 McKennon

Desambiguações de sobrenomes